

Toponymes

Nova Roma est une municipalité de l'État de Goiás
 Nova Roma do Sul est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul

Histoire 

 Nova Roma est le nom donné par Constantin à la ville qu'il fonde en 330 et qui sera plus tard connue sous le nom de Constantinople

Autres 

 Nova Roma est un groupe de passionnés de la culture de l'ancienne Rome qui tente de reconstituer cette société à travers l'existence d'une micronation et qui a adopté la religion romaine comme religion d'état.
 Nova Roma est une ville de l'univers de fiction Marvel, où se réfugie Empath.

Homonymie de toponyme